Ко́хтла-Ны́мме () — городской посёлок, c 1993 до 2017 года имевший статус поселковой волости (самоуправления), затем включённый в состав волости Тойла.

Географическое положение 
Находится на востоке Эстонии в уезде Ида-Вирумаа. Граничит с Кохтла, Люганузе и городом Кохтла-Ярве. Расположен в 18 километрах от уездного центра — города Йыхви — и в 10 километрах от центра города Кохтла-Ярве.

Число жителей 
По данным переписи населения 2011 года в посёлке проживали  человека, из них 697 (67,5 %) — эстонцы.

В 2019 году в посёлке насчитывалось 968 жителей.

История 
В период с 1937 по 2001 годы на территории Кохтла-Нымме располагалась шахта Кохтла, которая в последующем была закрыта и превращена в музей, тем самым став крупнейшей достопримечательностью волости.

В 1984 году начала свою работу передающая станция с новой телевизионной мачтой высотой 247—254 м.

Примечание

Ссылки 
 Kohtla-Nõmme valla koduleht Официальная страница Кохтла-Нымме 

Населённые пункты Эстонии
Бывшие волости Эстонии
Ида-Вирумаа